За́болотов (, ) — посёлок городского типа в Коломыйском районе Ивано-Франковской области Украины. Административный центр Заболотовской поселковой общины.

История 
Первое упоминание о Заболотове найдено в Коломыйской земельной книге 1455 года. В этом акте шляхтич Павло Преславский подарил Софии город Заболотов.

Начиная с 1790 года Заболотов был еврейским местечком. Еврейское население уменьшилось после погрома в 1903 году.

В ходе Великой Отечественной войны в 1941—1944 гг. поселение находилось под немецкой оккупацией, в ходе которой еврейское население полностью уничтожено.

В январе 1989 года численность населения составляла .

На 1 января 2013 года численность населения составляла 4059 человек.

Промышленность 
Промышленность представлена табачно-ферментационным и хлебным заводами, а также филиалом Коломыйской фабрики художественных изделий.

Транспорт 
Железнодорожная станция на линии Ивано-Франковск — Черновцы.

Достопримечательности 
 Музей освободительной борьбы
 Храм Святого Михаила
 Памятник Шевченко
 Католический костёл

Примечания

Ссылки 

 ЗАБОЛОТІВ. Вербиленко Г. А. // Енциклопедія історії України: Т. 3: Е-Й / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. — К.: В-во «Наукова думка», 2005. — 672 с.: іл.

 Сайт Заболотова — zabolotiv.org.ua
 
 Заболотов на сайте Верховной рады Украины

Бывшие еврейские местечки Украины
Посёлки городского типа Ивано-Франковской области